Jméno Karel Novák má více osob:

 Karel Novák (akademický malíř) (1915–2006) – český akademický malíř, který působil v Hodoníně a v Holíči na Slovensku
 Karel Novák (astronom) (1887–1958) – český astronom
 Karel Novák (elektrotechnik) (1867–1941) – český elektrotechnik
 Karel Novák (sochař) (1871–1955) – český sochař
 Karel Novák (entomolog) (1925–2009) – český entomolog
 Karel Novák (fotbalista) (1925–2007) – český fotbalista a sportovní fotograf
 Karel Novák (fotograf) (1882–1952) – český fotograf (též Karol) z Horažďovic
 Karel Novák (fotograf, 1936) (1936–2021) – český fotograf z Prostějova
 Karel Novák (herec) (1925–2005) – český herec, režisér a divadelní ředitel
 Karel Novák (1930) (1930–1980) – český herec (Jáchyme, hoď ho do stroje!)
 
 Karel Novák (kanoista) – český kanoista, mistr světa 1961 (slalom smíšených dvojic C-2)
 Karel Novák (loutkoherec) (1862–1940) – český loutkoherec, režisér a autor loutkových her a hudební skladatel
 Karel Novák (malíř) – český malíř samouk, který působil svou tvorbou zejména v obci Ledce na Kladensku
 Karel Novák (politik KSČ) – český a československý politik KSČ, poslanec ČNR a FS za normalizace 1970–1971
 Karel Novák (politik ODS) (* 1951) – český lékař a politik z Rokycan, po sametové revoluci poslanec FS za ODS
 Karel Novák (poslanec Moravského zemského sněmu) (1856–1936) – český úředník, pojišťovník a politik
 Karel Novák (režisér) (1916–1968) – český režisér
 Karel Novák (šéfredaktor) (* 1970) – český novinář a mediální manažer, člen Rady České televize
 Karel Novák (Špion) (1933/1934?–1981) – osoba vyšetřovaná STB (pod označením Marťan), kvůli záhadnému původu přezdívaná Karel Špion

 Karel Nový (1890–1980) – český spisovatel a novinář, vlastním jménem Karel Novák